Amerikai Egyesült Államok
 Mankato (Kansas)
 Mankato (Minnesota)
 North Mankato (Minnesota)
 Mankato (Nebraska)